Мирское — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Сметанинского сельского поселения. Население — 5 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 28 км к западу от Смоленска, в 3 км севернее автодороги , на берегу реки Купринка. В 2 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 416-й км на линии Смоленск — Витебск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)